Калаорра () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Калаорра. Занимает площадь 93,57 км². Население — 24 876 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Покровителем города считается святой Эметерио и святой Селедонио.

История 
Город существовал еще во времена Палеолита. В 187 году до нашей эры был завоеван Римом.

Уроженцы 
 Вигилянций — пресвитер IV века, полемизировавший с Иеронимом Стридонским.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Калаорра
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Calahorra
 Publicación digital Calahorra Nazión
Página con información de Calahorra / страница о Калаорре
 Fotos de Calahorra

Муниципалитеты Риохи
Города Риохи